Waissak kan syfta på följande platser:

Polen 

 Wysoka (ort i Polen, Opole vojvodskap, Powiat głubczycki),

Tjeckien 

 Vysoká (ort i Tjeckien, lat 50,26, long 17,59), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar